Пи́тер Га́диот (, род. 2 января 1986, Лондон) — английский актёр. Наиболее известен по роли Сайруса в телесериале «Однажды в стране чудес».

Жизнь и карьера 
Гадиот вырос в основном в Великобритании. Его отец является голландцем, а мать мексиканкой; у него есть старший брат. Гадиот владеет английским и испанским языками.

Гадиот занимается филантропией.

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 

Киноактёры Великобритании